«Клава, давай!» () — американский ситком, выходивший в период с 2002 по 2006 года и рассказывающей о карьере молодой девушки Клаудии Кейси, которую все зовут «Клава», в телевизионной компании «GNB». Шоу было закрыто каналом «ABC» в разгар четвёртого сезона, и все не вышедшие в эфир эпизоды 2006 года транслировались на канале «Lifetime» летом 2009 года. Закупленные другими странами все эпизоды четвёртого сезона вышли в эфир раньше, чем это произошло в США.

Всего было снято 4 сезона, состоящих из 81 эпизода.

Обзор сезонов

Эпизоды

Сезон 1 (2002—2003)

Сезон 2 (2003—2004)

Сезон 3 (2004—2005)

Сезон 4 (2006—2009)

Ссылки 
 Список эпизодов на сайте IMDB.Com
 Список эпизодов на сайте TV.Com

Клава, давай!